PIM kan avse: 

 Partnership in International Management, ett konsortium av ledande internationella handelshögskolor, grundat 1973.
 Product Information Management, processer och system (PIM-system) avseende central hantering av information om produkter, med fokus på de uppgifter som krävs för att marknadsföra och sälja produkterna genom en eller flera distributionskanaler.
 Praktisk IT- och mediekompetens, ett projekt som drivs av Skolverket (tidigare av Myndigheten för skolutveckling).
 Personal Information Manager, en uppsättning datorprogram som kalender, adressbok och möteshanterare, oftast integrerade med varandra.
 ett routingprotokoll för att routrar ska hitta multicastsändare.